Monumentele culturale de importanță excepțională (în limba sârbă: Споменици културе од изузетног значаjа/Spomenici kulture od izuzetnog značaja) sunt acele monumente ale Serbiei care se bucură de un înalt grad de protecție.

Lista cuprinde și monumentele din disputata regiune Kosovo.

Referințe

Liste de monumente